Эльс:

 Эльс — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Эльс, Сусанна ван (род.  1963) — голландская альтистка.